Hopfengraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Hopfengraben (Fränkische Rezat), rechter Zufluss der Fränkischen Rezat nach Bechhofen, Gemeinde Neuendettelsau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hopfengraben (Itz), linker Zufluss der Itz gegenüber Gleusdorf, Gemeinde Untermerzbach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Hopfengraben (Osterbek), linker Zufluss der Osterbek im Bezirk Wandsbek, Hamburg
 Hopfengraben (Rößigbächlein), linker Zufluss des Rößigbächleins (rechter Oberlauf des Goldbachs, zur Fränkischen Rezat) bei Hergersbach, Gemeinde Windsheim, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hopfengraben (Sandbach), rechter Oberlauf des Sandbachs (zur Pegnitz) bis Sendelbach, Gemeinde Engelthal, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Ort:
 Hopfengraben (Gemeinde Fehring), Ortsteil von Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Hopfenbach